Олексій Скрипник
 Скрипник Олексій Вікторович
 Скрипник Олексій Олексійович